Blackwell kan som auktorsförkortning betyda:

 Meredith Blackwell
 William Hoyle Blackwell

Robotskapade auktorsförkortningar